Александра Лондон (; род. 29 апреля 1973, Париж, Франция) — французская актриса.

Биография 
Александра Лондон родилась 29 апреля 1973 года в Париже, во Франции. Начиная с 1989 года снялась в более 25-ти кино- и телевизионных фильмах. За главную женскую роль в биографическом фильме «Ван Гог» режиссёра Мориаса Пиалы в 1992 году была номинирована на премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса».

Примечания

Ссылки 
 Александра Лондон на сайте AlloCiné

Актрисы Франции